El Torneig de Kitzbühel 2011, oficialment conegut com a Bet-at-home Cup Kitzbühel 2011 és una competició tennística jugat sobre terra batuda que està inclosa en les sèries 250 de l'ATP. La 31a edició del torneig es va celebrar entre el 31 de juliol i el 6 d'agost de 2011 al Tennis stadium Kitzbühel de Kitzbühel, Àustria. En aquesta edició va retornar al circuit ATP després que l'any 2010 va pertànyer al circuit Challenger.

En aquesta edició del torneig es va produir el retorn al circuit ATP de Thomas Muster, tennista austríac retirat del tennis professional des del 1999, però que també va disputar el torneig de Viena la temporada anterior.

El tennista neerlandès Robin Haase va guanyar el primer títol individual de la seva carrera.

Quadre individual masculí

Quadre doble masculí

Referències

Enllaços externs 
 Web oficial  
 Quadre individual masculí 
 Quadre doble masculí 

2011
ATP World Tour 2011